Puchar Europy w snowboardzie w sezonie 2016/2017 to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się 3 listopada 2016 roku w holenderskim Landgraaf w zawodach slalomu równoległego. Ostatnie zawody sezonu zostały rozegrane 22 kwietnia 2017 roku w szwajcarskiej Silvaplanie w zawodach halfpipe. 

Łącznie zostało rozegranych 64 zawodów zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 gigant równoległy (PGS)
 snowcross
 halfpipe
 slopestyle
 big air

Kalendarz i wyniki Pucharu Europy

Mężczyźni

Klasyfikacje

Kobiety

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

2016 w sportach zimowych
2017 w sportach zimowych
Puchar Europy w snowboardzie
2016 w Europie
2017 w Europie